Llano Largo kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Llano Largo (ort i Honduras), Departamento de Ocotepeque,

Mexiko 

 Llano Largo, Jalisco, Quitupan, 
 Llano Largo, Hidalgo, Huichapan, 
 Llano Largo, Michoacán de Ocampo, Contepec, 
 Llano Largo, Chiapas, Tonalá, 
 Llano Largo, Oaxaca, Mazatlán Villa de Flores, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar